Fairway (stad) - een stad in Kansas (Verenigde Staten)
 Fairway (golf) - kort gemaaide grasbaan op een golfbaan